Batalla de Mutina puede referirse a:
 Batalla de Mutina (43 a. C.), enfrentamiento militar entre los ejércitos de Marco Antonio y los de Aulo Hircio y Octavio.
 Batalla de Mutina (193 a. C.), enfrentamiento militar librado entre la República romana y la tribu gala de los boyos.
 Batalla de Mutina (194 a. C.), enfrentamiento militar librado entre la República romana y los galos.